Liste der Kulturdenkmale in Nassau oder Liste der Kulturdenkmäler in Nassau steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Nassau (Meißen), Gemarkung Nassau in Meißen, Sachsen

 Liste der Kulturdenkmäler in Nassau (Lahn), Stadt Nassau, Rheinland-Pfalz